

Architettura
 Palazzo Lieto – edificio storico di Napoli
 Villa Lieto – villa di Napoli

Geografia
 Lieto – comune finlandese situato nella regione del Varsinais-Suomi
 Lieto Colle – comune italiano soppresso della Lombardia
 Monte Lieto – montagna nelle Marche

Persone
 Chris Lieto – triatleta statunitense
 Francesco Lieto – calciatore italiano